Rafael Murillo Vidal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rafael Murillo Vidal, Las Choapas, ort, Veracruz, 
 Rafael Murillo Vidal, Minatitlán, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar